Komorniki heißen folgende Orte in Polen:
 Komorniki, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Poznański der Woiwodschaft Großpolen
 Komorniki (Kleszczewo), Dorf im Powiat Poznański der Woiwodschaft Großpolen
 Komorniki (Tarczyn), Dorf (namensgebend für eine ehemalige Gemeinde) im Powiat Piaseczyński der Woiwodschaft Masowien
 Komorniki (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland - Masuren, bis 1945: Kämmersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Komorniki, Dorf im Powiat Włoszczowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Kluczewsko
 Komorniki, Dorf im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Wolbórz
 Komorniki, Dorf im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Mokrsko
 Komorniki, Dorf im Powiat Myślenicki der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Raciechowice
 Komorniki, Dorf im Powiat Legnicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Ruja
 Komorniki, Dorf im Powiat Polkowicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Polkowice
 Komorniki, Dorf im Powiat Średzki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Środa Śląska
 Komorniki, Dorf im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Bargłów Kościelny
 Komorniki, auch: Komornik (Klein Strehlitz), Dorf im Powiat Krapkowicki der Woiwodschaft Opole, bis 1936 Komornik, 1936 bis 1945: Kammersfeld, Kreis Neustadt O.S.
 Komorniki (dt. Komorniken), Weiler im Powiat Strzelecki der Woiwodschaft Opole; siehe Gemeinde Ujest
 Komorniki (Mielno), Weiler im Powiat Koszaliński der Woiwodschaft Westpommern; siehe Mielno#Gemeindegliederung